Bocquet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Bocquet
 Gilbert François Bocquet